

Geografia

Austria 
 Feldbach – città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Distretto di Feldbach – distretto soppresso con capoluogo Feldbach

Francia 
 Feldbach – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Feldbach – frazione di Buttenwiesen, comune nel distretto della Svevia (Baviera)